Bellyache Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bellyache Mountain (Eagle County, Colorado)
 Bellyache Mountain (Rio Blanco County, Colorado)